Франческо Каррара:

 Франческо Каррара (1716-1793) – итальянский кардинал.
  (1805-1888) – итальянский юрист.
  (1812-1854) – итальянский археолог.
 Франческо I да Каррара (1325-1393) – сеньор Падуи и Тревизо. Примечания